Podach ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Friedrich Podach (1894–1967), deutscher Literaturwissenschaftler und Ethnologe
 Karl Podach (1901–1983), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin